Hooligans generalmente se refiere a los excluidos del sector productivo en Inglaterra a principios de la década de 1960 y popularmente, por adaptación posterior, no sólo en el Reino Unido, sino en todo el mundo, a los hinchas radicales del fútbol, atribuyéndoles las mismas características de pobres, marginales y violentos. Además, puede hace referencia a:

 Hooligan, marca de ropa alemana.
 Hooligans, película de Lexi Alexander protagonizada por Elijah Wood (2005).
 Los Hooligans, grupo mexicano de rock.
 Edward Hooligan, ciudadano de origen irlandés, vago, borracho y pendenciero, famoso en Londres a finales del sigloXIX.